Organisatie van Afrikaanse Eenheid
 feitelijk ÖAF, de Österreichische Austro FIAT, later Österreichische Automobil Fabrik